

Chimica 
 VIB – Gruppo di transizione 4 o gruppo del cromo, nella tavola periodica

Codici 
 VIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Villa Constitución (Messico)
 VIB – codice identificativo del locator di Viterbo, radioassistenza per la navigazione aerea